T 27 bezeichnet

 Junkers T 27, ein Schulflugzeug 
 T 27 (Schiff, 1942), ein Flottentorpedoboot der Kriegsmarine
 T-27, war die Bezeichnung der sowjetischen Nachbauten der Carden-Loyd Tankette Mk. IV.
 T 27, die Bezeichnung des Schulflugzeugs Embraer EMB 312 bei der brasilianischen Luftwaffe  

T27